Pewlica – nazwa dwóch blisko siebie i mniej więcej równolegle płynących potoków. Obydwa są prawymi dopływami rzeki Koszarawa. 
 Pewlica wschodnia ma źródła na wysokości około 620 m na południowo-zachodnich stokach przełęczy Hucisko w miejscowości Hucisko. Spływa w południowo-zachodnim kierunku doliną, której zbocza tworzą dwa pasma górskie należące do Beskidu Makowskiego; Pasmo Laskowskie i Pasmo Pewelskie. Ze zboczy tych spływa wiele potoków zasilających Pewlicę. Przepływa przez miejscowość Pewel Wielka i w miejscowości Jeleśnia uchodzi do rzeki Koszarawa.
 Pewlica zachodnia ma źródła na północno-zachodnich stokach Bąkowa w Paśmie Pewelskim i spływa w południowo-zachodnim kierunku przez miejscowości Pewel Ślemieńska i Rychwałdek. Oddziela główny ciąg Pasma Pewelskiego od pasma niższych wzgórz, również zaliczanych do Pasma Pewelskiego i opadających do Kotliny Żywieckiej.

Przypisy 

Wody Beskidu Makowskiego
Dorzecze Soły